Berville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Berville (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France